Кревсун — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кревсун, Александр Витальевич (1980—2002) — российский хоккеист.
 Кревсун, Юлия Юрьевна (в девичестве Гуртовенко; род. 1980) — украинская легкоатлетка.